The Wiz: Original Motion Picture Soundtrack — саундтрек к фильму «Виз», выпущенный в 1978 году на лейбле MCA Records. Продюсером выступил Куинси Джонс. Как и во многих саундтреках к мюзиклам того времени, этом звуковая дорожка из фильма и альбома не совпадает, поскольку записаны были они в разное время. В альбом вошли как оригинальные песни из бродвейского мюзикла «Виз», написанные Чарли Смоллзом и Лютером Вандроссом, так и совершенно новые, написанные Куинси Джонсом, Николасом Эшфордом, Валери Симпсон и Энтони Джексоном. Ведущие партии принадлежат Дайане Росс и Майклу Джексону.

В 1979 году Дайана Росс планировала к выходу альбом с сольными версиями песен из саундтрека, но из-за провала фильма релиз его был отменён, и только в 2015 году альбом Diana Ross Sings Songs from The Wiz вышел в свет в преддверии новой версии мюзикла «Виз».

Список композиций 
Пластинка 1, Сторона «А»
 «Main Title (Overture, Part One)» — инструментал
 «Overture (Part Two)» — инструментал
 «The Feeling That We Have» — Тереза Меррит и хор
 «Can I Go On?» — Дайана Росс
 «Glinda’s Theme» — инструментал
 «He’s the Wizard» — Тельма Карпентер и хор
 «Soon as I Get Home»/«Home» — Дайана Росс

Пластинка 1, Сторона «Б»
 «You Can’t Win» — Майкл Джексон
 «Ease on Down the Road #1» — Дайана Росс и Майкл Джексон
 «What Would I Do If I Could Feel?» — Нипси Расселл
 «Slide Some Oil to Me» — Нипси Расселл
 «Ease on Down the Road #2» — Дайана Росс, Майкл Джексон и Нипси Расселл
 «I’m a Mean Ole Lion» — Тед Росс
 «Ease on Down the Road #3» — Дайана Росс, Майкл Джексон, Нипси Расселл и Тед Росс
 «Poppy Girls» — инструментал

Пластинка 2, Сторона «А»
 «Be a Lion» — Дайана Росс, Майкл Джексон, Нипси Расселл и Тед Росс
 «End of the Yellow Brick Road» — инструментал
 «Emerald City Sequence» — хор
 «So You Wanted to See the Wizard» — Ричард Прайор — диалог
 «Is This What Feeling Gets? (Dorothy’s Theme)» — Дайана Росс

Пластинка 1, Сторона «Б»
 «Don’t Nobody Bring Me No Bad News» — Мэйбл Кинг и хор
 «A Brand New Day» — Дайана Росс, Майкл Джексон, Нипси Расселл, Тед Росс и хор
 «Believe in Yourself (Dorothy)» — Дайана Росс
 «The Good Witch Glinda» — инструментал
 «Believe in Yourself (Reprise)» — Лена Хорн
 «Home» — Дайана Росс

Примечания

Ссылки 

Альбомы 1978 года
Альбомы MCA Records
Саундтреки Дайаны Росс
Альбомы Майкла Джексона
Альбомы, спродюсированные Куинси Джонсом
Саундтреки 1978 года